Радио «Известия» (до 18 августа 2017 года — «Life #звук», до 3 июля 2016 года (фактически до ноября 2021 года) — «Русская Служба Новостей (РСН)») — российская информационная радиостанция, в прошлом информационное агентство. Бывшая новостная сеть «Русского радио». Начала своё вещание 1 октября 2001 года вместо Станции 107 FM. В настоящее время представляет собой звуковую дорожку телеканала «Известия» с перекрытием рекламы и «ночным эфиром», включающим в себя музыкальную программу, состоящую из аудиодорожки выпусков телепрограммы «Соль» и непрерывно проигрываемой ретро-музыки.

История 

Радиостанция образовалась из информационной службы «Русского радио», появившегося в московском эфире в 1995 году. С 2001 по 2005 годы носила название «Русское радио-2». Музыкальный формат состоял из блатных песен и музыки советского периода. Постепенно советские хиты стали вытеснять блатные песни, в результате чего у «Русского радио-2» появился слоган «Наша родина — СССР». В 2005 году начался ребрендинг радиостанции. Сначала в эфире звучала преимущественно рок-музыка, но в августе 2005 года радиостанция вернулась к прежнему формату, а в ноябре того же года стала называться «Русская служба новостей». Кроме информационных рубрик, также выходивших на «Русском радио», выходила рубрика для родителей «Уроки для взрослых». Музыка звучала только ночью. Информационные и авторские программы занимали весь эфир с октября 2006 по 19 декабря 2016 года.

3 июля 2016 года стала называться «Life #звук» (юридически это название закреплено не было — фактически радиостанция продолжала вещание под СМИ «Русская служба новостей»). Осенью 2016 года руководство News Media объявило о том, что к 2017 году телеканал «Life» и радиостанция «Life #звук» прекратят эфирное вещание и перейдут в интернет. С 20 декабря 2016 по 9 января 2017 года весь эфир занимали только новости.

9 января 2017 года радиостанция прекратила самостоятельное вещание и стала ретранслировать аудиодорожку телеканала «Life».

С 18 августа 2017 года на частотах радиостанции звучит аудиодорожка телеканала «IZ.RU» (принадлежит МИЦ «Известия») (до ноября 2021 года — с отбивками и джинглами тогдашней «Русской Службы Новостей») с перекрытием рекламы (вместо неё транслируется одна и та же инструментальная отбивка). Периодически вместо ретрансляции «IZ.RU» включается аудиодорожка программы "Соль" и музыка в формате нон-стоп.

В феврале 2019 года в СМИ появились сообщения о том, что НМГ планирует продать частоты радиостанции, поскольку не заинтересовано в развитии самостоятельного радиосегмента (сейчас частоты работают по принципу увеличения охвата телеканала «Известия»). Сообщалось о наличии двух потенциальных покупателей, однако, частоты им так и не были проданы.

В ноябре 2021 года радиостанция перерегистрировалась под названием «Известия». Из эфира исчезли старые джинглы РСН, вместо них теперь транслируется джингл «Радио «Известия» — мы делаем новости». В Санкт-Петербурге, во время рекламных блоков на телеканале, вместо инструментальной музыки стали транслироваться анонсы программ, производящихся МИЦ «Известия» для «Пятого канала» и 78.

Собственники 
C 2011 года радиостанция принадлежит «Национальной Медиа Группе» (однако, до 2017 года она находилась в управлении у холдинга News Media), до этого она принадлежала «Русской медиагруппе».

Персонал 
C июня 2013 по июль 2017 года генеральный директор — Арам Габрелянов, с июля 2017 года — Михаил Фролов, попутно занимающий пост главного редактора СМИ «IZ.RU».

С 6 сентября 2008 года главным редактором РСН был Сергей Доренко, в июле 2013 года заявивший о своём решении оставить этот пост и более не работать на радиостанции при позднем руководстве.

Среди ведущих и гостей радиостанции были известные экономисты, политологи, философы. На радиостанции выступали:

 Михаил Хазин,
 Леонид Гозман,
 Алексей Козырев,
 Дмитрий Ольшанский,
 Егор Холмогоров,
 Владимир Чуров,
 Михаил Старшинов,
 Максим Кононенко,
 Александр Проханов,
 Эдуард Лимонов,
 Ефим Дикий
 и другие.

Аудитория 
На первую половину 2012, по данным TNS Gallup, была одной из самых популярных новостных радиостанций с аудиторией в Москве 555,6 тысячи человек, в то время как лидировавшее «Эхо Москвы» имело один миллион слушателей.

Примечания

Ссылки 

 Сайт Русского радио-2 (в архиве)
 Сайт РСН (в архиве)
 Страница «Life #звук» на сайте Life (в архиве)
 Facebook
 Twitter

Коммерческие радиостанции России
Радиостанции на русском языке
Радиостанции, начавшие вещание в 2001 году
Национальная Медиа Группа